Tom Green peut désigner :
 Thomas Green, un acteur et danseur australien ;
 Tom Green, un acteur, humoriste, producteur, scénariste, compositeur, réalisateur et monteur canadien ;
 Tom Green, un ingénieur en aérodynamique automobile et pilote américain, détenteur du record de vitesse terrestre en 1964.